Il singolare del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Fernando Meligeni che ha battuto in finale Marcelo Filippini 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Fernando Meligeni (Campione)
 Franco Squillari (primo turno)
 Nicolás Lapentti (quarti di finale)
 Mariano Zabaleta (quarti di finale)

 Guillermo Cañas (primo turno)
 Martín Rodríguez (secondo turno)
 Tomas Nydahl (primo turno)
 Christian Ruud (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Brazil 1998